Adrián Marín puede referirse a:

 Adrián Marín (actor), actor español
 Adrián Marín Gómez (1997–), futbolista español 
 Adrián Marín Lugo (1994–), futbolista mexicano